Восточный экспресс может означать:

 Восточный экспресс () — пассажирский поезд класса «люкс», курсирующий между Парижем и Стамбулом.
 «Восточный экспресс» — Миасский телеканал.
 «Восточный экспресс» — песня российского певца Мити Фомина.
 — голливудский фильм 1934 года, снятый режиссёром Полом Мартином по книге Грэма Грина «Стамбульский экспресс».
  — фильм 2001 года, снятый по сценарию Питера Уэлбека.

См. также 
 Восточный экспресс банк — российский банк.